Christian Gyldenløve – generale danese, figlio naturale di Cristiano V
 Christian Ulrik Gyldenløve – diplomatico e colonnello danese, figlio naturale di Cristiano IV
 Christiane Gyldenløve – principessa danese
 Elisabeth Sophia Gyldenløve – nobile danese
 Hans Ulrik Gyldenløve – diplomatico danese
 Ulrik Christian Gyldenløve – generale danese (1630-1658), figlio naturale di Cristiano IV
 Ulrik Christian Gyldenløve – generale danese (1678-1719), figlio naturale di Cristiano V
 Ulrik Frederik Gyldenløve – nobile statista e generale danese